Thanasimus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1806. Thanasimus ingår i familjen brokbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Brokbaggar
Thanasimus